Drzewo gałęzi rzymskiego rodu Waleriuszów z przydomkiem Messala.

Waleriuszowie Messalowie